Isosaari är en ö i Finland. Den ligger i sjön Loukkojärvi och i kommunen Uleåborg i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 80 meter i sydväst-nordöstlig riktning.

Källor 

Öar i Uleåborg
Öar i insjöar i Finland